Habersham ist der Familienname folgender Personen:

 John Habersham (1754–1799), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Habersham (1751–1815), US-amerikanischer Politiker
 Richard W. Habersham (1786–1842), US-amerikanischer Politiker

Habersham ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Habersham (Tennessee), Ortschaft im Campbell County, Tennessee, Vereinigte Staaten
 Habersham County, Georgia, Vereinigte Staaten